Marpessa (griechisch ) ist:

 Marpessa, Tochter des Flussgottes Euenos in der griechischen Mythologie
 Marpessa, Marpesia oder Martesia, eine Amazonenkönigin, siehe Marpesia und Lampeto
 Marpessa (Paros), antiker Name für das zentrale Bergmassiv der Insel Paros, Herkunftsort des Parischen Marmors
 Marpessa laminata, obsolete Bezeichnung für die Glatte Schließmundschnecke (Cochlodina laminata)
 Marpessa (Schiff, 1969), ein 1969 nach einem Brand gesunkener Tanker

als Vorname:
 Marpessa Dawn (1934–2008), eine US-amerikanische Schauspielerin